Strzegowo ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Strzegowo (Wolin), ein Dorf im Powiat Kamieński der Woiwodschaft Westpommern; siehe Wolin (Stadt)
 Strzegowo (Powiat Mławski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Mławski der Woiwodschaft Masowien